Monstrillidae är en familj av kräftdjur. Monstrillidae ingår i ordningen Monstrilloida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Monstrillidae 38 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Monstrillidae